Жунусбек Жумабекович Жумабеков (; 7 января 1927, , Алма-Атинская область, Казахская ССР — 4 апреля 1980, ) — советский и казахский учёный-историк,  (1971),  (1973). Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1978).

Биография 
Родился 1 января 1927 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Происходит из рода албан Старшего жуза.

В 1949 году окончил Алма-Атинский юридический институт.

В 1971 году защитил докторскую диссертацию на тему «Руководство КПСС вовлечением трудового крестьянства Казахстана в строительство социализма (1926—1932 г.г.)».

В 1973 году присвоено учёное звание профессора исторических наук.

С 1978 года — заслуженный деятель науки Казахской ССР.

Трудовая деятельность 
С 1943 по 1945 годы — учитель и завуч Кадамской семилетней школы Чиликского района.

С 1949 по 1954 годы — преподаватель, старший преподаватель, и. о. заведующего кафедрой марксизма-ленинизма АЮИ.

С 1955 по 1958 годы — доцент, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Семипалатинского зооветеринарного института.

С 1959 по 1966 годы — доцент, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Казахского института физической культуры.

С 1966 по 1967 годы — начальник отдела преподавания общественных наук и член Коллегии Министерства высшего и среднего специального образования Казахской ССР, продолжая заведовать кафедрой марксизма-ленинизма Казахского института физической культуры по совместительству.

С 1974 по 1980 годы — Ректор Казахского государственного педагогического института имени Абая, член Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.

Народный депутат Алматинского городского совета двух созывов.

Научные, литературные труды 
Занимался исследованием истории социалистического преобразования сельского хозяйства Казахстана. Автор многочисленных научных работ, издал две монографии: "Ленинские идеи руководства массами в действии (1969), «Ленинской дорогой (руководство КПСС вовлечением трудового крестьянства Казахстана в строительство социализма)» (1973), книги: «Аграрная политика КПСС на современном этапе» (1975) и др.

Опубликовал более 100 научных работ и др.

Награды, заслуги 
 Награждён двумя орденами «Знак Почета» и медалями.
 Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1978).
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР (дважды).
 Нагрудный знак «Отличник народного просвещения Казахской ССР» и др.
 Названа улица имени Ж. Ж. Жумабекова в селе Малыбай Енбекшиказахского района Алматинской области.
 Согласно совместному Решению IV сессии маслихата города Алматы третьего созыва от 24 декабря 2003 года № 27 и акимата города Алматы от 26 декабря 2003 года № 5/765 «О присвоении наименований улицам в микрорайоне „Акбулак“ города Алматы», в Алатауском районе города Алматы названа улица имени Ж. Ж. Жумабекова.
 В 7-этажном учебном корпусе Казахского национального педагогического университета им. Абая открыта специальная аудитория имени Ж. Ж. Жумабекова.
 Согласно постановлению акимата города Алматы от 28 ноября 2018 года № 4/558 «Об установлении мемориальных досок в городе Алматы», в 2019 году в Бостандыкском районе города Алматы открыта мемориальная доска Ж. Ж. Жумабекову.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Алма-Атинского юридического института (до 1954)
Преподаватели Алма-Атинского юридического института (до 1954)
Преподаватели Семипалатинского зооветеринарного института
Преподаватели Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎
Преподаватели вузов Казахстана
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Ректоры Казахского национального педагогического университета имени Абая
Депутаты городских советов Казахской ССР
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Отличники народного просвещения Казахской ССР